Розинг — фамилия, а также топоним.

Известные носители  
 Розинги — дворянский род.
 Розинг, Борис Львович (1869—1933) — российский физик, учёный, педагог, изобретатель телевидения, автор первых опытов по телевидению.
 Розинг, Владимир Сергеевич (1890—1963) — русский камерный певец, артист оперы, режиссёр и продюсер музыкального театра.
 Розинг, Иван Петрович (1748—1820) — пермский вице-губернатор.
 Розинг, Илиодор Иванович (1830—1903) — действительный тайный советник, сенатор кассационного уголовного департамента Сената, член Государственного Совета.

Топоним 
 Розинг — тауншип в округе Моррисон, Миннесота, США.